8-я церемония вручения наград премии «Золотой мяч (1963 Ballon d’Or)»
17 декабря 1963 года

Золотой мяч: 
 Лев Яшин

(первый раз)

< 7-я Церемонии вручения 9-я >
Опрос на «Золотой мяч» () в 1963 году проводился в восьмой раз. Результаты голосования были опубликованы в номере 927 журнала France Football 17 декабря 1963 года. В состав жюри входили 21 спортивный журналист из следующих футбольных ассоциаций, включённых в УЕФА: Австрии, Англии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Греции, Дании, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Польши, Португалии, СССР, Турции, Франции, ФРГ, Чехословакии, Швейцарии, Швеции и Югославии.

Победителем голосования стал советский футболист Лев Яшин, ставший первым советским футболистом, первым игроком московского «Динамо» и первым вратарём — обладателем данной награды. Он опередил Джанни Риверу и Джимми Гривза.

Система голосования 
Каждый из членов жюри выбирал пять игроков, которые по его мнению являлись лучшими футболистами Европы. Первому месту доставалось 5 баллов, второму — четыре, третьему — три, четвёртому — два, а пятому — один балл. Таким образом в розыгрыше находилось 315 баллов; максимально игрок мог получить 105 баллов.

Результаты

Номинанты по странам

Номинанты по клубам

Ссылки 
 European Footballer of the Year («Ballon d’Or») 1963 

Золотой мяч (France Football)
Футбол в Европе в 1963 году